Þórðarson ou Thordars(s)on est un patronyme porté notamment par :
 
 Björn Þórðarson (1869-1973), homme politique islandais ;
 Guðjón Þórðarson (1955-), footballeur islandais ;
 Karl Þórðarson (1955-), footballeur islandais ;
 Óláfr Þórðarson (1210-1259), écrivain et poète islandais ;
 Sigvatr Þórðarson (995-1045), poète islandais ;
 Sturla Thórðarson (1214-1284), écrivain islandais ;
 Stefán Þór Þórðarson (1975-), footballeur islandais ;
 Teitur Þórðarson (1952-), footballeur et entraîneur islandais ;
 Þórbergur Þórðarson (1889-1974), écrivain et espérantiste islandais.

Homonymie de patronyme islandais